Kassaman o Qassaman (, ‘Jurament’) és l'himne nacional d'Algèria. Va ser adoptat el 1963, després de la independència de França. L'autor de la lletra és Moufdi Zakaria, que la va escriure el 1956 mentre era presoner de les tropes colonialistes franceses, i la música és obra del compositor egipci Mohamed Fawzi.

Lletra

Referències 

Himnes nacionals
Cultura d'Algèria
Composicions en si bemoll major